Sada (la Corunya), un municipi de la província de la Corunya a Galícia.
 Sada (Navarra), un municipi de la comunitat autònoma de Navarra.
 Sada (Mayotte), un municipi francès, situat a la col·lectivitat d'ultramar de Mayotte.
 Cantó de Sada, un cantó francès del departament d'ultramar de Mayotte.